

Wydarzenia 

 29 marca – Wigiliusz został papieżem.
 27 grudnia – konsekracja Kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu.

537